Indianópolis ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:
 Indianópolis (Minas Gerais)
 Indianópolis (Paraná)

Stadtteile:
 Indianópolis (São Paulo)
 Indianópolis (Uberaba)

Siehe auch:
 Indianapolis (Begriffsklärung)